Дискография In This Moment, американской металкор-группы, образованной в 2005 году, содержит 6 студийных альбомов, 1 концертный альбом, 1 сборник и 13 синглов.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видеоклипы

Примечания 

In This Moment